Schirmbach ist

ein Gewässername:
 Schirmbach (Ilz), linker Zufluss der Ilz (zur Donau) bei Oberanschiessing, Markt Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schirmbach (Striegis), rechter Zufluss der Großen Striegis (rechter Oberlauf der Striegis) in Wegefarth, Gemeinde Oberschöna, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schirmbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber in Craintal, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

ein Ortsname:
 Schirmbach (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schirnbach

 Schirmgraben, rechter Zufluss des Regen vor Hirschling, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern